Чжань Хаоцин и Чжань Юнжань — победительницы турнира.

Общая информация 
В парном турнире главный приз завоевал четвёртые номера посева Чжань Хаоцин и Чжань Юнжань. В финале они переиграли Карлу Суарес Наварро и Сару Эррани. Прошлогодние чемпионки — Ракель Атаво и Абигейл Спирс — защищали свой титул, но уступили во втором раунде.

Посев 
Четыре первые сеяные пары начинают турнир со второго раунда.

  Саня Мирза /  Мартина Хингис (Четвертьфинал)
  Бетани Маттек-Сандс /  Ярослава Шведова (Четвертьфинал)
  Каролин Гарсия /  Кристина Младенович (Второй раунд)
  Чжань Хаоцин /  Чжань Юнжань (Титул)
  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая (Первый раунд)
  Тимея Бабош /  Юлия Гёргес (Четвертьфинал)
  Ракель Атаво /  Абигейл Спирс (Второй раунд)
  Андрея Клепач /  Катарина Среботник (Второй раунд)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

Открытый чемпионат Катара по теннису среди женщин 2016